Биншто́к — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Биншток, Виктор Борисович (1911 — ?) — советский инженер, специалист в области радиолокации, лауреат Сталинской премии.
 Биншток, Владимир Львович (1868—1933) — переводчик и журналист, корреспондент, юрист, сын Льва.
 Биншток, Лев Моисеевич (1836—1894) — публицист, редактор.
 Биншток, Михаил Львович (1871—1942) — журналист, литературный критик, сын Льва.
 Биншток, Элла Мироновна (1929—2003) — художница.